В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Регіна Маршикова здобула титул, у фіналі перемігши Іванну Мадругу-Оссес 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Відсутня
  Міма Яушовець (чвертьфінал)
  Регіна Маршикова (півфінал)
  Беттіна Бюнге (2-ге коло)
  Енн Сміт (2-ге коло)
  Регіна Маршикова (Переможниця)

 Іванна Мадруга-Оссес (фінал)
 Сью Баркер (3-тє коло)
 Енн Вайт (1-ше коло)
 Сенді Коллінз (півфінал)
 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open